Wildflower (filme) — produção de 1914 com Marguerite Clark
 Wildflower (telenovela) — produção filipina
 Wildflower (álbum) — de The Avalanches
 Wildflowers — álbum de Tom Petty

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música